Мухаммад Аль-Махди ибн Саййид Мухаммад ас-Сенусси (арабский: محمد بن محمد المهدي سيدي السنوسي), также Сайид Мухаммад ибн Мухаммад ибн Мухаммад Аль-Махди Али Аль-суд, (1844—1902), был Верховный вождь Сенусси с 1859 и до 1902 года в Ливии.

Биография 
Родился в городе Эль-Байда в семье Сенусии. Его отец Мухаммад ибн Али ас-Сануси  был основателем религиозно-политического ордена Сануситов. После смерти своего отца в 1859 году, стал лидером суфийского ордена Сенуситов. Мухаммад аль-Махди сумел распространить влияние тариката сенусии на значительную часть Центральной и Северной Африки. Принимал активное участие в антиколониальной борьбе с французскими колонизаторами. В 1890 году родился его сын Мухаммад Идрис ас-Сануси будущий и единственный король Ливии. В 1895 Османы вытеснили сенуситов из Завия Джагбуб и их центр переместился на юг в оазис Куфра. После смерти его племянник Ахмед аш-Шериф стал лидером Сануситов .

Генеалогическое древо Сануситов

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сенуситское братство

Персоналии по алфавиту
Религиозные деятели
Суфийские шейхи
История Африки
Сануситы